Filimonow oder Filimonov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Filimonow (* 1973), russischer Fußballspieler
 Denis Alexandrowitsch Filimonow (* 1999), russischer Skilangläufer
 Grigori Filimonow (* 1995), georgischer Eishockeyspieler
 Leonid Iwanowitsch Filimonow (1935–2022), sowjetischer bzw. russischer Politiker
 Sergei Filimonow (* 1975), kasachischer Gewichtheber
 Serhij Filimonow (* 1994), ukrainischer Aktivist
 Stanislaw Filimonow (* 1979), kasachischer Skispringer
 Valeska Bopp-Filimonov (* 1977), deutsche Rumänistin
 Wladimir Nikolajewitsch Filimonow (* 1965), russischer Fußballspieler
 Wladimir Sergejewitsch Filimonow (1787–1858), russischer Dichter